Сезон 1959–1960 в Ла Лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії, що проходило між 13 вересня 1959 та 17 квітня 1960 року. Став 29-м турніром з моменту заснування Ла Ліги. Участь у змаганні взяли 16 команд, у тому числі 2 команди, які попереднього сезону підвищилися у класі з Сегунди. За результатами сезону 12 команд продовжили виступи в елітному дивізіоні, два найгірші клуби відразу вибули до Сегунди, ще дві команди брали участь у матчах плей-оф за право виступів у Ла Лізі проти двох представників Сегунди.

Цей сезон став першим, чемпіона Іспанії у якому було визначено за кращим співвідношенням забитих та пропущених голів. Протягом усієї турнірної дистанції боротьба за «золото» точилася між діючим чемпіоном «Барселоною» та мадридським «Реалом», які на фініші сезону набрали однакову кількість очок. Каталонський клуб захистив свій чемпіонський титул попереднього сезону та здобув восьмий трофей національної першості завдяки кращому співвідношенню забитих та пропущених голів (3,07 проти 1,56 у «Реала»).

Підсумкова турнірна таблиця

Плей-оф за право виступів у Ла Лізі

Динаміка турнірного становища

Бомбардири 
Найкращим бомбардиром Прімери сезону 1959—60 став угорський нападник мадридського «Реала» Ференц Пушкаш, який записав до свого активу 26 голів. 

Найкращі бомбардири сезону:

Примітки

Посилання 
 Прімера Дивізіон 1959–60 на RSSSF  
 Прімера Дивізіон 1959–60 на bdfutbol.com  

1959-60
1960 у футболі
1959 у футболі